Antoni Miquel i Costas (? - 1927) fou un industrial català, el I marquès de Pobla de Claramunt.

Empresari paperer, fou fundador juntament amb el seu germà Llorenç del grup Miquel y Costas & Miquel i propietari del castell de Claramunt de la Pobla de Claramunt (Barcelona). Fou fet I marquès de la Pobla de Claramunt per Alfons XIII d'Espanya el 27 d'abril de 1925, publicat el 14 de desembre de 1925.

Referències 

Empresaris catalans del sud contemporanis
Marquesos catalans
La Pobla de Claramunt
Nobles catalans del sud contemporanis
Polítics anoiencs
Polítics catalans del sud contemporanis